Název Stržený rybník má více rybníků:

 Stržený rybník (Červené Janovice) – na Paběnickém potoku východně od Bludova v okrese Kutná Hora
 Stržený rybník (Milín) – na potocích Stržený a Líšnický jihovýchodně od Milína v okrese Příbram
 Stržený (rybník) – na bezejmenné vodoteči severovýchodně od obce Slavíkov v okrese Havlíčkův Brod

… nebo v odvozeném tvaru:
 Strženka –  též rybník Hádek na Boleveckém potoku severně od Plzně v obci Chotíkov v okrese Plzeň-sever